Deseő László (1893–1948) vezérőrnagy, moszkvai katonai attasé
 Deseő László (1943) tájfutó, edző, sportvezető